Saint-Crépin (Hautes-Alpes)
Saint-Crépin (Charente-Maritime)
ook:
Saint-Crépin-aux-Bois, Oise 
Saint-Crépin-d'Auberoche,  Dordogne 
Saint-Crépin-de-Richemont,  Dordogne 
Saint-Crépin-et-Carlucet,  Dordogne 
Saint-Crépin-Ibouvillers, Oise 

Saint-Crespin,  Seine-Maritime
Saint-Crespin-sur-Moine,  Maine-et-Loire